Goirle (gemeente), een gemeente in Noord-Brabant
Goirle (plaats), de gelijknamige hoofdplaats van de gemeente